Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 1950.

Galerie de imagini

Note

1950

1950
istorice